Current TV, une chaîne télévisée américaine.

Toponymie

Voir aussi